Baureihe 171 bezeichnet:

 die Elektrolokomotiven DR-Baureihe E 251 ab 1992
 die Verbrennungsmotortriebwagen DR-Baureihe VT 2.09 ab 1970